Интерактивная психодиагностика (от англ. interaction — «взаимодействие», греч. ψυχή — душа, и греч. διαγνωστικός — способный распознавать) — раздел психодиагностики, включающий методы, для реализации которых, необходимо взаимодействие респондента с реактивным объектом (специальным прибором) или активным субъектом (человеком, психологом).

Аппаратная интерактивная психодиагностика 
Включает методы, реализация которых не возможна без использования специального аппаратного обеспечения. Сбор данных происходит при взаимодействии респондента с прибором, который реагирует на его действия определенным образом. Обработка данных их анализ и представление результатов возможны и производится исключительно при помощи вычислительной техники.

История развития 
Методы аппаратной интерактивной психодиагностики развивались параллельно с развитием техники.
Одним из первых методов интерактивной психодиагностики можно считать циклографический метод регистрации движений Н. Бернштейна предназначенный для изучения ориентировочной деятельности. Установка состояла из объемного лабиринта в котором сверху, на расстоянии 120 мм вмонтирована фотокамера с обтюратором перед объективом. При обороте обтюратора объектив открывался 5 раз в секунду. На фотопластине регистрировалось положение руки респондента с зафиксированной на ней лампочкой.

Прибором, способным к необходимо и достаточно сложному взаимодействию с человеком стала ЭВМ, оснащенная специальным программным обеспечением. Появилась возможность регистрировать и изучать поведение и ориентировочную деятельность человека в специально созданной виртуальной среде.

Методы аппаратной интерактивной психодиагностики 
(в списках приведены программы в которых реализованы методы)
 Метод сенсомоторных задач
 Сопряженная моторная методика А. Лурия
 MindLatent
 MindReader 
 Sprint Test
 Biomouse 
 Метод перцептивно-моторных задач
 Метод цветовых градиентов
 Emograf

Интерактивная психодиагностика при взаимодействии исследователя и испытуемого 
Предполагают исследование личностных особенностей на основе взаимодействия
исследователя и испытуемого. Контакт с испытуемым не исчерпывается вербальной коммуникацией и может включать также совместные действия.

См. также 
 Человеко-компьютерное взаимодействие
 Интерактивность

Примечания